TeleMatilde era un'emittente televisiva fondata nel 1989 da Paolo Ronzoni a Ciano d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, che trasmetteva sui canali UHF 24 e 35.

Il nome deriva dal fatto che nella zona di trasmissione visse Matilde di Canossa.

Chiuse in seguito alla legge Mammì e fu rilevata da Telelupo.

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive locali italiane del passato
Canossa